Балка́шино () — село, административный центр Сандыктауского района Акмолинской области Казахстана (в 105 км от областного центра — Кокшетау). Административный центр Балкашинского сельского округа. Код КАТО — 116430100.

География 
Село расположено на р. Жабай (приток Ишима), на автомобильной дороге в 85 км к северу от ж.-д. ст. Атбасар. Находится в лесостепной, курортной зоне, где чередуются каменистые сопки, поля и смешанные леса. Имеются живописные водоёмы и родники (Зиновеевка, Новоникольское, Милицейский родник, озеро Кумдыколь).

История 
Село было основано в 1877 году крестьянами переселенцами.

Население

Религия 
Православные храмы

Балкашино административно относится к Кокшетаускому городскому благочинению Кокшетауской и Акмолинской епархии Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (МП).

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Сандыктауского района